Widderstein ist:
 ein Berg in Österreich, siehe Großer Widderstein
 ein Ortsteil von Michelbach (Westerwald)